Peter Norvig er navnet på flere personer:

 Peter Norvig (ejendomsmægler) – Nybolig-ejendomsmægler
 Peter Norvig (datalog) – forskningschef i Google